Dobles ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Dobles Camargo (* 1980), costa-ricanische Architektin und Politikerin
 Fabián Dobles (1918–1997), costa-ricanischer Schriftsteller